Die WTA Championships 1994 (auch als Virginia Slims Championships bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 14. bis 20. November 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan